Ararteko es el término en euskera para denominar al defensor del pueblo. Así, el término puede designar a:
 La denominación oficial del defensor en el País Vasco (España): Ararteko.
 La denominación en euskera del Defensor del Pueblo de Navarra, en Navarra (España).